The American Scholar – discorso di Ralph Waldo Emerson
 The American Scholar – rivista statunitense